Ledien ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Ledien (1859–1912), deutscher Gartengestalter
 Kurt Ledien (1893–1945), deutscher Jurist, Mitglied der Hamburger Weißen Rose